Grace:

 Grace — единственный студийный альбом Джефа Бакли.
  — программный комплекс для визуализации данных.
 GRACE — спутниковая миссия направленная на изучение гравитационного поля Земли, проводившаяся с 2002 по 2017 год.
 GRACE-FO — спутниковая миссия направленная на изучение гравитационного поля Земли, стартовавшая в 2018 году; развитие миссии GRACE.

См. также 

 Грейс